Кёртинг () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Кёртинг, Густав (; 1845—1913) — немецкий филолог.
 Кёртинг, Хейкедин (; род. 1945) — немецкий юрист.
 Кёртинг, Эрих (1902—1978) — оберштурмбаннфюрер СС.
 Кёртинг, Эрнст (; 1842—1921) — немецкий инженер и предприниматель.
 Кёртинг, Эрхарт (; род. 1942) — немецкий политик.

См. также 
 Кертин